Джетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Джетт, Брент Уорд (род. 1958) — астронавт НАСА. Совершил четыре космических полёта на шаттлах.
 Джетт, Джоан (род. 1958) — американская рок-музыкант, гитаристка, вокалистка, продюсер и автор песен, актриса.